Robert Paul "Bobby" Burns (1 de setembro de 1878 — 16 de janeiro de 1966) foi um ator e diretor norte-americano. Ele apareceu em 201 filmes entre 1908 e 1952, como também dirigiu 13 filmes entre 1915 e 1916.

Filmografia selecionada
Uncivil War Birds (1946)
Gents Without Cents (1944)
Air Raid Wardens (1943)
Loco Boy Makes Good (1942)
Helpmates (1932)
Any Old Port! (1932)
Below Zero (1930)
This Way Out (1916)
Ups and Downs (1915)
Mixed and Fixed (1915)
Speed Kings (1915)
Strangled Harmony (1915)
Love, Pepper and Sweets (1915)
Pressing Business (1915)
The Midnight Prowlers (1915)
The Birth of a Nation (1915)

Ligações externas

Atores dos Estados Unidos
Atores de cinema
Atores de cinema mudo
Naturais de Filadélfia (Pensilvânia)